Jaume Cristòfol Pons Alorda (Caimari, 1984), escriptor i poeta mallorquí
 Jaume Pons i Agulló
 Jaume Pons i Jufré (L'Esquirol, 1918 - 1983), músic i compositor manlleuenc
 Jaume Pons Martí (Gràcia, 1855 - Girona, 1931), pintor
 Jaume Pons i Vicens (Binissalem, 1864 - Barcelona, 1948), jesuïta i escriptor